Карповская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Карповская волость (Варнавинский уезд) — в составе Костромской губернии, Варнавинский уезд
 Карповская волость (Белгородский уезд) — в составе Курской губернии, Белгородский уезд
 Карповская волость (Богородский уезд) — в составе Московской губернии, Богородский уезд
 Карповская волость (Раненбургский уезд) — в составе Рязанской губернии, Раненбургский уезд
 Карповская волость (Даниловский уезд) — в составе Ярославской губернии, Даниловский уезд